Nauheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nauheimer (1910–1981), deutscher Kapitän und Reeder aus Frankfurt am Main
 Anton Nauheimer (* 1946), deutscher Reeder aus Frankfurt am Main
 Barbara Nauheimer (* 1949), deutsche Psychologin und Politikerin (Tierschutzpartei)
 Christian Nauheimer (* 1965), deutscher Filmeditor
 Günter Nauheimer (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Stefanie Nauheimer (1868–1946), österreichische Frauenrechtlerin